IBM Open Class Library
 Object Constraint Language
 Obstacle clearance limit – separazione limite dagli ostacoli, in aeronautica
 Organisation communiste libertaire – organizzazione anarchica francese
 Organizzazione Comunista Libertaria – organizzazione anarchica italiana